Урарту ():

 Урарту — армянское женское имя.
 Урарту — древнее государство на Армянском нагорье.
 «Урарту» — армянский футбольный клуб из Еревана.
 «Урарту-2» — фарм-клуб «Урарту».
 «Урарту» — многоцелевой стадион в Ереване.
 «Урарту» — название российского футбольного клуба «Гигант» из Грозного в 1992—1993 годах.
 «Урарту моторс» — армянская автомобильная компания.

См. также 
 Урарты — древний народ, проживавший на территории Армянского нагорья. Населял государство Урарту.